Der Guzzini Challenger 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis zum 25. Juli 2010 in Recanati, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Recanati